La Gomera kan syfta på:

Guatemala 

 Municipio de La Gomera, kommun i Departamento de Escuintla, 
 La Gomera (kommunhuvudort), Departamento de Escuintla,

Spanien 

 La Gomera, ö, Kanarieöarna, Provincia de Santa Cruz de Tenerife, 
 La Gomera Airport, flygplats, Kanarieöarna, Provincia de Santa Cruz de Tenerife,